Suzie ist ein weiblicher Vorname. 

Suzie ist eine englische Kurzform von Susanne bzw. Suzanne.

Bekannte Namensträgerinnen 
 Suzie Frankfurt (1931–2005), US-amerikanische Designerin
 Suzie Kerstgens (* 1971), deutsche Sängerin
 Suzie (Sängerin), eigentlich Martina Carina Peereboom (1946–2008), niederländische Sängerin
 Suzie McConnell-Serio (* 1966), US-amerikanische Basketballspielerin und -trainerin
 Suzie Plakson, eigentlich Susan Plaksin (* 1958), US-amerikanische Schauspielerin
 Suzie Templeton (* 1967), britische Regisseurin

Weiblicher Vorname
Kurzform (Vorname)
Englischer Personenname